Voor de provincieraadsverkiezingen werd het kiesarrondissement Gent opgericht door het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011, met als bedoeling de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Voor de Kamerverkiezingen werd in 1900 Gent en Eeklo samengevoegd tot kiesarrondissement Gent-Eeklo.

Structuur 

Het kiesarrondissement Gent maakt deel uit van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Gent en Eeklo.

Het is opgesplitst in drie provinciedistricten: Gent, Deinze en Eeklo.

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 30 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 31 voor het arrondissement Gent en 5 voor het arrondissement Eeklo van de 84 voor de hele provincie.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Oorspronkelijk werden de zetels voor de Federale Kamer toegekend per arrondissement. In 1900 werden voor het toekennen van zetels voor de Federale Kamer de arrondissementen Gent en Eeklo samengevoegd. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Oost-Vlaanderen (zie daar).

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1898: Kiesarrondissement Gent

(*)1898: Andere (9,48%) /

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1898: Kiesarrondissement Eeklo

Bij de verkiezingen van 1894 en 1898 werd de katholieke kandidaat zonder tegenstand verkozen.

Verkiezingsresultaten van 1900 tot 1999: Kiesarrondissement Gent-Eeklo

(*)1908: Handelaars (0,76%), Diss. Socialisten (0,63%), Anderen (0,19%) / 1912: Onafhankelijken (1,73%) / 1914: Onafhankelijken (2,65%), Diss. Socialisten (0,93%) / 1919: Anderen (2,88%) / 1921: Diss. Katholieke Nationalisten (2,61%), Help U Zelf (1,87%), Comm. de Justice (1,29%) / 1929: Communistische Oppositie (0,98%) /

(*)1932: Diss. Katholieken (3,20%), Lastenbetalers (0,88%), Diss. Vlaams-nationalisten (0,20%), Belgische Nationale Partij (0,15%) / 1936: Realisten (0,66%), Lastenbetalers (0,61%) / 1946: UDB (1,34%) 1949: Onafhankelijken (1,22%) / 1954: Universeel Volk (0,73%) / 1958: Universeel Volk (0,40%) / 1961: Universeel Volk (0,15%), Onafhankelijken (0,55%) / 
 (*)1968: Soc.Bew.Vl (0,32%) / 1974: VFP-PFU (0,66%) / 1978: Pf-eco (0,44%) / 1985: GIOT (0,17%) / 1991: B.E.B.  (0,43%), N.V. (0,18%) / 1995: B.E.B.  (0,32%), W.O.W.  (0,86%), UNIE. (0,28%), VVP (0,27%), N.W.P.  (0,15%) / 1999: W.I.T. (0,42%), A (0,3%), PNPb  (0,19%), MLINKS (0,11%) /  

Gent
Politiek in Gent